Droga krajowa nr 30 (Czechy)
 Droga krajowa nr 30 (Polska)

Zobacz też 
 Autostrada A30